Claude Ayot dit Claude Carrère (1936-2014), auteur, compositeur, producteur français ;
 Pierre Ayot (1943-1995), artiste québécois.

Toponyme 

 , hameau dans le Hertfordshire.
 , village dans le Hertfordshire entre Welwyn et Harpenden.
 , village dans le district de Welwyn Hatfield.

Autre 
 , gare ferroviaire d', à côté de Welwyn Garden City.
Patronyme québécois
Patronyme français